Op de Australian Open 2012 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 16 tot en met 29 januari 2012.

Titelhouders Katarina Srebotnik en Daniel Nestor hadden zich niet als koppel ingeschreven om hun titel te verdedigen. Srebotnik had zich in eerste instantie ingeschreven met Nenad Zimonjić, maar trok zich terug na een blessure die ze opliep in de tweede ronde van het damesdubbelspel. Nestor had zich ingeschreven met Maria Kirilenko – ook dit team moest zich terugtrekken, wegens Kirilenko's blessure opgelopen in haar derderondepartij in het damesenkelspel.

De als eerste geplaatste Květa Peschke en Mike Bryan werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. In de finale won het als achtste geplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands / Horia Tecău van het als vijfde geplaatste duo Jelena Vesnina en Leander Paes na een match-tiebreak.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA (pag.6)

Australian Open
ITF-toernooi in 2012